
Termin -{TCG}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 TCG (album), muzički album